Der Erde-Tiger (Wuyin, ) ist das 15. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des fünften Himmelsstammes (, Element Erde und Yáng) mit dem dritten Erdzweig (), symbolisiert durch den Tiger (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Erde-Tiger-Jahr begann 1998 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 28. Januar 1998 bis 15. Februar 1999.

Erde-Tiger-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Erde-Tigers 戊寅wùyín das 15. Jahr (am Beginn des Jahres: Feuer-Büffel 丁丑 dīngchǒu 14).

15